Rosas rojas puede referirse a:

 La película Imagine Me & You; o
 el nombre común de la planta ''Rosa gallica.